Grégory Carraz – ex tennista francese
 Julie Carraz-Collin – ex sciatrice nordica francese
 Roland Carraz – politico francese